Компіляція ( — буквально: крадіжка, грабіж, від  — грабую) — неоригінальний, несамостійний твір; праця, побудована на використанні інших творів; поєднання інших творів.

 Компіляція в науці, в літературі («компіляція джерел») — процес написання твору, наукової праці на підставі чужих матеріалів без самостійного дослідження та опрацювання джерел; компілювання; твір або наукова праця, написаний таким способом.
 Компіляція в музиці — тематична добірка музичних композицій, для випуску на аудіо-носіях, або для ді-джейського реміксу.
 Компіляція в правознавстві — приватне або офіційне видання (зібрання) законів.
 Компіляція в програмуванні — трансляція початкового коду програми в бінарний код.
 Залежна компіляція — компіляція вхідного модуля з використанням інтерфейсу і додаткової інформації, взятої з відповідних вхідних модулів.
 Незалежна компіляція — компіляція вхідного модуля без використання інтерфейсу і додаткової інформації.

Посилання 
 , стор. 345